Wikia Search — свободная открытая поисковая система и часть Wikia (ранее Викигорода) обслуживаемой Wikia, Inc., коммерческой компанией, основанной в 2004 Джимбо и Бизли. Доступная альфа-версия была запущена 7 января 2008.
Викиа, в свою очередь, основана на Lucene Java поисковике Nutch. Первоначальная версия поискового интерфейса подверглась острой критике ведущих информационных агентств.

С июня 2008 года любой желающий может добавлять, удалять и выставлять рейтинг веб-страницам. Система теперь поддерживает и автоматически определяет русский язык.

1 апреля 2009 года Джимми Уэйлс объявил о закрытии сервиса. В частности, в своём блоге он написал, что:

11 апреля 2009 года поисковая система продолжала работать, хотя на главной странице и стоит прощальная надпись со ссылкой на Wikianswers.

14 мая 2009 года проект был заморожен, при попытке открыть в браузере адрес http://search.wikia.com происходит редирект на страницу Wikianswers.

Поисковая система

Возможности

«Мини-статьи» 
«Мини-статьи» — специальные ссылки, которые появляются над результатами поиска. Они разделены на несколько групп, основные из которых:

 Краткие определения (Short definitions)
 Значения (Disambiguations) — альтернативные значения для запроса
 Фотографии (Photos)
 См. также (See also) ссылки на другие мини-статьи
 Вопросы (Questions) — формулировка проблем
 Советы
 Вы имели в виду (Did you mean)

Поисковый движок 
Поисковый движок состоит из следующих компонентов:
 Поисковой робот
 Индексы
 Основанное на Java Script представление результатов (с использованием AJAX)

Организации 
 Internet Systems Consortium (ISC) — предоставляет сервера («железо») для поискового движка
 swlabs.org — разработчик движка
 Wikia — предоставляет хостинг (страницы с результатами расположены не на wikia, а на swlabs.org)

История 

Доступная альфа-версия была запущена 7 января 2008.

С июня 2008 года любой желающий может добавлять, удалять и выставлять рейтинг веб-страницам. Система теперь поддерживает и автоматически определяет русский язык.

31 марта — 1 апреля 2009 года было объявлено о закрытии проекта.

15 мая проект был окончательно закрыт. После объявления о закрытии разработчик поискового паука Grub, Бартек Джасики (Bartek Jasicki), сообщил, что ему придется уменьшить масштабы проекта, поскольку серверы, которые Wikia Search спонсировала для проекта, скорее всего, станут недоступными.

Источники

См. также 
 Wikia
 Wikiasari

Ссылки 
 search.wikia.com
 Джим Рапоза. Wikia Search пока сыровата, но обещает многое // PC Week. № 4 (610), 05.02.2008
 Wikia Search теперь действительно открыт для всех

Поисковые системы
Веб 2.0
Фэндом (хостинг)
Сайты, появившиеся в 2008 году
Сайты, закрытые в 2009 году
Сайты, закрытые по экономическим причинам
Закрытые интернет-сервисы